Spirocypris är ett släkte av kräftdjur. Spirocypris ingår i familjen Cyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Spirocypris